Arcieparchia di Mosul dei Caldei, sede della Chiesa cattolica caldea
Arcieparchia di Mosul dei Siri, sede della Chiesa cattolica sira